Christopher Amott – chitarrista svedese
 Michael Amott – chitarrista svedese
 Test Amott – tipologia di misurazione empirica usata nell'industria petrolifera